Дятков — русская фамилия. Известные носители:

 Дятков, Андрей Филиппович — Георгиевский кавалер; поручик; № 6169; 28 февраля 1840.
 Дятков, Валерий Степанович (род. 1940) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Дятков, Степан Васильевич (1759 — после 1818) — Георгиевский кавалер; полковник; № 1350; 26 ноября 1802.